Cornedesi – abitanti di Cornedo Vicentino
Cornedesi – abitanti di Cornedo all'Isarco